Ла Росетиља има више значења:

 Ла Росетиља (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росетиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику